Adam Glasser ist der Name folgender Personen:

* Adam Glasser (Musiker) (* 1955), südafrikanischer Musiker
 Adam Glasser, Geburtsname von Seymore Butts (* 1964), amerikanischer Porno-Darsteller